Ибигау-Варенбрюк () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Эльба-Эльстер.  Занимает площадь 134,90 км². Официальный код — 12 0 62 500.

Население

Города-побратимы 
  Завадзке Польша

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга